Elskovsbarnet – cortometraggio del 1910 diretto da August Blom
Elskovsbarnet – film del 1914 diretto da Einar Zangenberg
Elskovsbarnet – film del 1916 prodotto dalla Filmfabrikken Danmark